Suffrenklasse (onderzeeboot) - klasse van onderzeeboten, geproduceerd in Frankrijk
 Suffrenklasse (fregat) - klasse van fregatten, geproduceerd in Frankrijk